Murton puede referirse a:

 Murton (Bishopston), Swansea, Gales
 Murton (Cumbria), Inglaterra
 Murton (Durham), Inglaterra
 Murton (Tyne y Wear), Inglaterra
 Murton (Yorkshire del Norte), Inglaterra
 Myrtus communis